Il doppio del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gustavo Luza e Udo Riglewski che hanno battuto in finale Jérôme Potier e Jim Pugh 7-6, 4-6, 6-1.

Teste di serie

 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale)

 Cássio Motta /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Gustavo Luza /  Udo Riglewski (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP Bologna Outdoor 1990